Eine Gazette ist eine Zeitung oder eine Zeitschrift. Der Begriff ist ein Lehnwort aus dem Französischen, welches wiederum dem italienischen gazeta entspringt. Ein gazeta war im Venedig des 17. Jahrhunderts ein halber Pfennig und damit der Preis der gleichnamigen Zeitung. Die weitergehende Herkunft des Wortes gazeta ist jedoch unklar.

Liste von Gazetten

Gazette 
 Die Gazette, deutsche politische Kulturzeitschrift
 Gazette of the United States, amerikanische Zeitung (1789 bis 1804)
 Gazette Verbrauchermagazin, Anzeigenblatt in Berlin
 Gazette van Detroit, flämische Zeitung, die in Detroit publiziert wird
 Government Gazette, Verlautbarungsorgan der südafrikanischen Regierung
 International Communication Gazette (früher Gazette), Fachzeitschrift
 Pall Mall Gazette, Londoner Abendzeitung (1865 bis 1923)
 Railway Gazette International, Medium für Eisenbahnbetreiber (ab 1905)
 Royal Thai Government Gazette, Verlautbarungsorgan der thailändischen Regierung
 Weinstuben Gazette, Satiremagazin aus Gelsenkirchen

Gazetta 
 Gazetta del Mercordì, rätoromanische Übersetzung der Churer Zeitung (1719 bis 1777)
 Gazetta ordinaria da Scuol, bündnerische Zeitung (um 1700)

La Gazette 
 La Gazette, französische Zeitung
 La Gazette de Berlin, französischsprachige Zeitung in Deutschland
 La Gazette de la Loire, regionale Wochenzeitung in Frankreich

The Gazette 
 The Gazette (Blackpool), britische Tageszeitung
 The Gazette (Cedar Rapids), US-amerikanische Tageszeitung
 The Gazette (Montreal), kanadische Tageszeitung
 The Belfast Gazette, nordirisches Amtsblatt in Großbritannien
 The Edinburgh Gazette, schottisches Amtsblatt in Großbritannien
 The London Gazette, englisches Amtsblatt in Großbritannien

Gazeta 
 Gazeta Łódzka, deutschsprachige Zeitung in Łódź, Polen, siehe Lodzer Zeitung
 Gazeta Lubuska, Regionalzeitung in Polen (ab 1952)
 Gazeta Wyborcza, überregionale Tageszeitung in Polen
 Gazeta Tema, Tageszeitung in Albanien, siehe Tema (Zeitung)
 Gazeta Express, Zeitung aus dem Kosovo
 Gazeta.pl, polnisches Internetportal der Agora-Mediengruppe
 Gazeta.ru, russisches Nachrichtenmagazin

Gazet 
 Gazet van Antwerpen, Tageszeitung in Belgien

Gaseta (Russland) 
 Literaturnaja gaseta
 Nesawissimaja gaseta
 Nowaja gaseta, systemkritische russische Zeitung
 Rossijskaja gaseta
 Gaseta, eine online-Zeitung

Siehe auch 
 The GazettE, japanische Rockband
 Cazzette, schwedisches DJ-Duo
 Ortslexikon (auch Gazetteer)

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Zeitungen)

en:Gazette